Kitakami – rzeka w Japonii.
 Kitakami – miasto w Japonii.
 Kitakami – okręt japoński z początku XX wieku i II wojny światowej.
 Góry Kitakami – góry w Japonii w regionie Tōhoku.